Coronarctus är ett släkte av trögkrypare. Coronarctus ingår i familjen Coronarctidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Coronarctus